Piaget puede referirse a:
 Apellidos
 Arthur Piaget, historiador, profesor y archivero suizo.
 Cristina Piaget, modelo y actriz de origen suizo nacida en Madrid.
 Jean Piaget, psicólogo suizo.
 Paul Piaget, actor español.
 Otros
 Piaget SA, una empresa de relojería y joyería suiza.